Maszewo (gromada w powiecie krośnieńskim)
 Maszewo (gromada w powiecie lęborskim)
także:
 Maszewo Duże (gromada) (powiat płocki)